El término envolvente puede referirse a varios conceptos:
 Envolvente, una maniobra militar;
 Envolvente (alcista o bajista), una pauta observada en gráficos de velas en análisis bursátil;
 Envolvente acústico, la curva que describe la evolución de una propiedad del sonido (como su volumen) en función del tiempo.
 Envolvente convexa, en matemáticas, el menor conjunto convexo que contiene un conjunto dado de puntos en un espacio euclídeo.
 Curva envolvente a una familia de curvas, en matemáticas, curva con la propiedad de que es tangente a cada una de las curvas de esa familia.
Envolvente de edificación.